Чілі — багатозначний термін:
 Чілі — застаріла, невірна назва країни Чилі;
 Чілі — одна з назв червоного перцю;

Особи  
 Джо Чілі () —  американський професійний баскетболіст.

Див. також 
 Чилі (значення)